La frase La semana más larga puede hacer referencia a:
 El programa de televisión La Semana Más Larga, emitido en Canal Sur Televisión;
 La historieta La semana más larga, creada por el historietista Jan y protagonizada por Superlópez.
 La semana más larga, también hace referencia al periodo de tiempo en que Sara y Xavi no están juntos. También se puede medir en días o minutos.